Рељено Санитарио има више значења:

 Рељено Санитарио (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Рељено Санитарио, Брасилес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Рељено Санитарио (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рељено Санитарио (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику